Ла Кофрадија има више значења:

 Ла Кофрадија (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кофрадија (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кофрадија (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кофрадија (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кофрадија (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кофрадија (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кофрадија (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кофрадија (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кофрадија (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кофрадија (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кофрадија, Ранчо лос Парадос (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Тонила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија, Лос Сојатес (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кофрадија (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кофрадија (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кофрадија, Лос Мангос (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кофрадија (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кофрадија (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кофрадија (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија, Ел Капулин (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Копандаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Чилчота), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија, Пиједра Родада (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија, Ел Куерво (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија, Ел План (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кофрадија (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кофрадија (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кофрадија, Тијерас Бланкас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кофрадија (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кофрадија (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кофрадија (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кофрадија (Сан Хасинто Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кофрадија (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кофрадија (Санта Лусија Мијаватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кофрадија (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кофрадија (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кофрадија (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кофрадија (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кофрадија (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кофрадија (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кофрадија (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кофрадија (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кофрадија (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кофрадија (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кофрадија (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кофрадија (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику